Виктор Фридрихович (Франц Виктор) Циглер (; 1816—1888) — юрист, профессор уголовного права в Дерптском университете.

Биография 
Родился  года в семье лютеранского проповедника в Дюррен-Эберсдорфе (Княжество Рёйсс). Среднее образование получил в гимназии в Гере, высшее — на юридическом факультете Лейпцигского университета (1833—1836). Докторскую диссертацию защитил в Эрлангенском университете  года. В 1840 году поступил приват-доцентом в Марбургский университет.

В 1843 году вместе с Озенбрюггеном рассматривался в качестве кандидата на вакантную кафедру уголовного права Дерптского университета; большинство оказалось на стороне Озенбрюггена.

В 1848 году он перешёл приват-доцентом в Тюбингенский университет. Осенью 1851 года, узнав об отставке Озенбрюггена, вновь стал добиваться кафедры в Дерптском университете и после принятия русского подданства был назначен с  1852 года исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре уголовного права, уголовного судопроизводства, истории прав и юридической словесности; в декабре того же года утверждён в должности. С  года — ординарный профессор.

В декабре 1871 года он был произведён в действительные статские советники.

Уволен в отставку с полной пенсией и звание заслуженного ординарного профессора  года.

Умер в Дрездене  года.

был награждён орденами Св. Станислава 2-й степени (1862) и Св. Анны 2-й степени (1867).

Сочинения 
 «Observationes juris criminalis» (Лпц., 1838);
 («Quaestiones ad jus Romariorum pertinentes» (ч. I, ib., 1838);
 «Abhandlungen aus dem Strafrechte» (Марбург, 1843);
 « Die Vebrechensunfa higkeit juristischer Personen» (Митава, 1852);
 «Commentationes de jure Romano» (Дерпт, 1860);
 «Commentatio de jure criminum Romano» (ib., 1862);
 "Ueber die Behandlung des Civilrechts in der Gegenwarb (Дессау, 1876).

Примечания

Литература 
 
 

Юристы Германии
Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Тюбингенского университета
Заслуженные профессора Императорского Дерптского университета
Действительные статские советники